La Serie C1 1980-1981 è stata la terza edizione del terzo livello del campionato italiano di calcio, disputato tra il 28 settembre 1980 e il 7 giugno 1981 e concluso con la promozione della , della , della  e della .

Stagione

Il girone A viene vinto dalla  di Romano Fogli e dalla  di Guido Vincenzi a pari merito e facendo così ritorno tra i cadetti dopo 5 e 3 anni. Vanno vicini a una storica promozione in B i pesaresi del , fermi a quota 44: i granata marchigiani videro sciupare lo storico traguardo nella gara del 31 maggio 1981 giocata proprio contro i grigiorossi che vinsero 2-0 sancendo la promozione dei lombardi. Gli emiliani invece centrarono la promozione nello stesso giorno vincendo a La Spezia.

Retrocessioni per le già condannate  (ritorno in C2 per i toscani dopo un anno) e , seguono le piemontesi  (per la prima volta retrocessa in C2) e .

Il girone B vide  (allenata da Nedo Sonetti difesa in porta dal giovane Walter Zenga) e  (guidata da Pietro Santin) anch'esse vincitori a pari merito del girone B ottenendo la promozione: per i marchigiani fu un immediato ritorno, mentre per i metelliani si tratta della prima promozione in B della loro storia. Infatti i campani (seguiti da 10.000 tifosi giunti da Cava de' Tirreni) battendo sul neutro di Frosinone,il  per 3-1 (reti di De Tommasi e doppietta dell'ex-,  e  Alessandro Turini) il 7 giugno 1981 centrarono lo storico obiettivo. Proprio in quel giorno la Samb centrò la promozione contro il  già retrocesso, in una domenica che verrà tuttavia ricordata per la tragedia del Ballarin: scoppiò un incendio in curva Sud, quella dei tifosi di casa, che provocò decine di feriti e in cui persero la vita Maria Teresa Napoleoni (23 anni) e Carla Bisirri (21 anni); la partita però si giocò lo stesso, e terminò 0-0.

Retrocedono in C2 il già condannato , , i biancazzurri lucani (che solo una stagione prima disputava il primo e unico campionato di B), e il  che ebbe la peggior classifica avulsa nei confronti di , ,  ferme come i lupi a quota 32.

Girone A

Squadre partecipanti

Allenatori

Classifica finale 

Legenda:
      Promosso in Serie B 1981-1982.
      Retrocesso in Serie C2 1981-1982.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, la graduatoria verrà stilata secondo la classifica avulsa tra le squadre interessate che prevede, in ordine, i seguenti criteri:
Punti negli scontri diretti.
Differenza reti negli scontri diretti.
Differenza reti generale.
Reti realizzate in generale.
Sorteggio.

Risultati

Tabellone

Calendario

Girone B

Squadre partecipanti

Allenatori

Classifica finale 

Legenda:
      Promosso in Serie B 1981-1982.
      Retrocesso in Serie C2 1981-1982.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, la graduatoria verrà stilata secondo la classifica avulsa tra le squadre interessate che prevede, in ordine, i seguenti criteri:
Punti negli scontri diretti.
Differenza reti negli scontri diretti.
Differenza reti generale.
Reti realizzate in generale.
Sorteggio.

Note:
La Turris ha scontato 1 punto di penalizzazione.
Il Cosenza retrocesso per classifica avulsa:
Salernitana 9
Giulianova 6
Livorno 5
Cosenza 4

Risultati

Tabellone

Calendario

Note

Collegamenti esterni

Calcio nel 1980
Calcio nel 1981
1980